Der OFC Champions Cup 2001 war die dritte Ausspielung eines ozeanischen Meister-Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball nach zwei Jahren Unterbrechung und fand vom 9. bis 22. Januar 2001 mit elf Vereinen aus elf Ländern im Lloyd Robson Stadium in Port Moresby in Papua-Neuguinea statt. Die Mannschaften kamen aus Amerikanisch-Samoa, Australien, Cookinseln, Fidschi, Neuseeland, Papua-Neuguinea, den Salomonen, Westsamoa, Tahiti, Tonga und Vanuatu. Die Teams qualifizierten sich aufgrund ihrer Platzierungen in der nationalen Meisterschaft. Der Wettbewerb wurde in einem Rundenturnier mit zwei Gruppen a sechs und fünf Teams und anschließender K.-o.-Runde gespielt. Die jeweils zwei Gruppenbesten qualifizierten sich für das Halbfinale.

Der Sieger Wollongong Wolves aus Australien war als Vertreter Ozeaniens für die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2001 in Spanien qualifiziert, welche jedoch nicht stattfand.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

K.-o.-Phase

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 2001 auf rsssf.com (englisch)

2001
Ofc Champions Cup 2001